Tristan och Isolde kan syfta på:

 Tristan och Isolde – en keltisk saga
 Tristan och Isolde (opera) – en tysk opera (musikdrama) i tre akter med musik och text av Richard Wagner
 Tristan & Isolde (film) – en amerikansk film från 2006